Лигата на конференциите е международен футболен турнир, в който участват европейски футболни отбори. Това е третият по сила европейски турнир, след Шампионската лига и Лига Европа.

История 
През 2015 г. се съобщава, че УЕФА са обмисляли решението да се създаде трети по сила евротурнир. В средата на 2018 г. разговорите за турнира се засилват, като новинарски източници твърдят, че вече е постигнато споразумение за стартиране на състезанието и че груповата фаза на 48-отборна Лига Европа ще бъде разделена на две.

На 2 декември 2018 г. УЕФА обявява, че състезанието – временно известно като „Лига Европа 2“ – трябва да започне като част от тригодишния цикъл на състезанията 2021 – 24, като те добавят, че новият турнир ще бъде донесе „повече мачове за повече клубове и повече асоциации“.

На 24 септември 2019 г. се обявява създаването на Лигата на конференциите и първото издание на турнира е през 2021/22 г.

На 24 май 2021 г. УЕФА представя трофея в новия европейски клубен турнир.

Участници 
Таблицата съдържа участниците в турнирите от Лигата на конференциите, стартирали от груповия етап. 
Подредени са по азбучен ред на държавите им.

Финали

Вижте също 
 Лига Европа
 Купа на УЕФА
 Шампионска лига
 Суперкупа на УЕФА

Източници 

Европейски клубни турнири